Gaúcho — habitante dos pampas, zona centro-ocidental do Cone Sul da América do Sul
 Rio Grande do Sul — estado da República Federativa do Brasil, cujos habitantes são referidos como "gaúchos"
 VLEGA Gaúcho — veículo do Exército Brasileiro
 O Gaúcho — romance de José de Alencar
 O Gaúcho (história em quadrinhos) — tira de jornal criada por Júlio Shimamoto
 The Gaucho — filme mudo de 1927, estrelado por Douglas Fairbanks e Lupe Vélez
 Rádio Gaúcha - emissora de rádio com sede em Porto Alegre, RS

Pessoas

Futebolistas
 Carlos Roberto Orrigo da Cunha — conhecido como "Gaúcho"
 Gaúcho (futebolista) 
 Renato Gaúcho
 Ronaldinho Gaúcho
 Sandro Gaúcho

Outros
 Gaúcho da Fronteira, cantor brasileiro

Gaucho
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos